Хуан I од Кастиље (; Епила, Сарагоса или Тамарите де Литера, Уеска, 1358 — Алкала де Енарес, 1390) био је краљ Краљевине Кастиље од 24. августа 1379. до 9. октобра 1390. Био је други краљ из династије Трастамара, син Енрикеа II и Хуане, ћерке дон Хуана Мануела де Виљене. Родио се у Арагону, док је његов отац био у прогонству пре него што је постао краљ.

Спољна политика 
У сукобу за кастиљански престо који се водио између Енрикеа II и Педра Суровог, Хуанов отац је добио значајну подршку из Француске, што му је омогућило да на крају победи и постане краљ Кастиље. У знак захвалности, Енрике, а касније и његов син Хуан, пружали су помоћ Француској у Стогодишњем рату против Енглеза. Хуан је такође прекинуо вишедеценијско непријатељство са краљевима Наваре, и одржавао је пријатељске односе са Карлосом III од Наваре који му је уједно био и зат, пошто је био ожењен Хуановом сестром Леонор.

Када је умро португалски краљ Фернандо I од Португалије, отац Хуанове друге жене Беатриз од Португалије, Хуан је преузео португалски престо, а у Кастиљи је оставио као регента свог учитеља Педра Гонзалеза (1384). Следеће године, 1385. Хуан је заратио око португалског престола са Жоаом од Авиза, полубратом свог таста, и ванбрачним сином Педра I. Након катастрофалног пораза код Алжубароте, Хуан је једва извукао живу главу с бојишта и морао је да се одрекне претензија на португалски престо.

Унутрашња политика 
Кћерке Педра I, Констанца и Исабел, биле су удате за два сина енглеског краља Едварда III, Џона од Гента, војводе од Ланкастера, и Едмунда од Ланглија, војводе од Јорка. Кад је Хуан дошао на престо, оне су, сматрајући се легитимним наследницама свог оца, па самим тим и кастиљанског престола, тражиле право на престо које су сматрале да им припада. Сукоби су престали 1388. године када се склопио брак између Хуановог сина, Енрикеа (будућег Енрикеа III), и Каталине, кћерке Констанце и Џона од Гента, војводе од Ланкастера. Млади брачни пар је, према одредбама споразума из Бајоне, новоформирану титулу принца и принцезе од Астурије, титула коју ће од тада, па све до данас, носити престолонаследници прво Кастиље, а потом и Шпаније.

Брак и деца 
Хуан се оженио 1375. године са Леонор од Арагона, кћерком Педра IV Свечаног. Из тог брака, родило се двоје деце:
 Енрике III (1379—1406), будући краљ Кастиље
 Фернандо од Антекере (1380—1416), краљ Арагона

Након смрти Леонор, Хуан се поново оженио са Беатриз од Португалије, наследницом португалског престола. Са Беатриз имао је једно дете, Мигела, који је умро као дете.

Породично стабло

Види још 
 Владари Кастиље

Спољашње везе

Литература 
 Suárez Fernández, Luis. Juan I de Trastámara, 1379-1390. Palencia: La Olmeda. 1994. .

Рођени 1358.
Владари Кастиље
Умрли 1390.
Династија Трастамара
Личности Стогодишњег рата